

Жінки 
 Краліна Надія Петрівна (1923—2016) — радянська російська удмуртська фольклористка, літературознавиця, перекладачка. Фахівчиня з удмуртського фольклору. Кандидат філологічних наук. Лавреатка Державної премії Удмуртської АРСР.

Чоловіки 
 Кралін Микола Іванович (* 1944) — радянський і російський гросмейстер.
 Кралін Олександр Олександрович (1927—1996) — український художник, політичний карикатурист та суспільний діяч.